Черногорская антифашистская скупщина народного освобождения (), сокращённо ЧАСНО или ЦАСНО — законодательный и исполнительный орган власти Черногории, существовавший в годы Народно-освободительной войны Югославии.

История 
Скупщина была учреждена изначально под названием Краевое антифашистское вече народного освобождения Черногории и Которского залива (). 15 и 16 ноября 1943 состоялось первое заседание вече в Колашине, на котором присутствовали все политические деятели антифашистского движения Черногории и Которского залива. Председателем вече был избран Нико Милянич.

На втором заседании Антифашистского вече народного освобождения Югославии было принято решение о легализации Народно-освободительного движения в Черногории, а также приняты несколько документов, подтверждающих государственность Черногории и не признающих законной власть коллаборационистов. 3 января 1944 исполнительный комитет в своём обращении призвал население Черногории массово вступать в Движение Сопротивления и начать вести вооружённую борьбу против фашистских оккупантов и предателей.

Второе заседание Краевого вече состоялось 16 февраля 1944 в том же Колашине, на котором движение получило полную поддержку от Антифашистского вече Югославии.

С 13 по 15 июля 1944 состоялось третье заседание Краевого антифашистского вече, на котором движение официально получило новое название Черногорской антифашистской скупщины. На том же заседании было принято решение о будущем Черногории как равноправной федеральной единицы в Демократической Федеративной Югославии. Были избраны лица в Президиум Скупщины, а высшим органом власти был назначен Национальный комитет освобождения Черногории (ранее Народно-освободительный комитет), учреждённый ещё в 1941 году. До образования Национального комитета его функции выполнял Президиум, делегировавший своих представителей в национально-освободительные комитеты по областям. На комитет ложились обязанности по поддержанию конституционного порядка в Черногории как федеральной единицы югославского государства.

Четвёртое заседание состоялось в Цетине с 15 по 17 апреля 1945, когда Черногорская антифашистская скупщина была преобразована в Черногорскую Народную Скупщину как высший орган власти и единственный законодательный орган. Из всех организаций слова «народно-освободительный» были заменены на «народный». Первым руководителем социалистической Черногории стал Блажо Йованович.

См. также 
 Антифашистское вече народного освобождения Югославии
 Земельное антифашистское вече народного освобождения Санджака

Примечания

Литература 
 Енциклопедија Југославије (књига друга). „Југославенски лексикографски завод“, Загреб 1982. година.
 Илустрирана повијест Народноослободилачке борбе у Југославији 1941-1945. „Стварност“, Загреб 1973. година.

Антифашистские движения и организации
 
История государства и права Черногории
Черногория